Мертл Гроув има више значења:
 Мертл Гроув (Флорида)
 Мертл Гроув (Северна Каролина)